A Federação Israelita do Estado de São Paulo (FISESP) é uma entidade que visa reunir a comunidade judaica do estado de São Paulo. Sua fundação ocorreu em em 23 de dezembro de 1946 com o intuito de atender os imigrantes judeus que imigravam da Europa após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Hoje a entidade busca congregar os judeus e promover atividades que dizem respeito às tradições. A federação vem ampliando sua sede e seus serviços e no ano de 2001 inaugurou o Centro Cultural Israelita de Taubaté.

Ligações externas 
 Site oficial

Organizações judaicas